Slammiversary XI () — это профессиональное рестлинг ППВ-шоу, проводимое федерацией TNA. Шоу прошло 2 июня 2013 года на Аджанис Арене в Бостоне, Массачусетсе. Это стало девятым PPV в линейке Slammiversary.

Поединки

Примечания 

PPV-шоу Impact Wrestling